Чучалин — фамилия. Известные носители:
 Чучалин, Александр Григорьевич (род. 1940) — советский и российский пульмонолог, академик Российской академии наук, академик АМН СССР.
 Чучалин, Иван Петрович (род. 1925) — советский специалист в области электроники и ядерной физики, доктор технических наук, профессор.